Stuben bezeichnet:
 Stube, oberdeutsch, in Bauernhäusern das Wohnzimmer, 
 in Gasthäusern den Gastraum

Stuben heißen folgende geographischen Objekte: 
 Stuben (Altshausen), Ortsteil der Gemeinde Altshausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Stuben (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Stuben (Pöttmes), Ortsteil der Gemeinde Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

 Stuben (Gemeinde Bernstein), Katastralgemeinde im Burgenland
 Stuben (Gemeinde Klösterle), Ort in Vorarlberg
 Stuben (Gemeinde Weißenstein), Ortschaft der Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Stuben (Ebikon), Ortsteil der Gemeinde Ebikon im Kanton Luzern in der Schweiz
 Stobno (Schlesien), Ort in Schlesien, Polen

Bauten:
 Burg Stuben, abgegangene Burg bei Altshausen-Stuben in Baden-Württemberg
 Kloster Stuben, Chorfrauen-Stift in Rheinland-Pfalz

Stuben ist der Name folgender Personen:
 Herren von Stuben, schwäbisches Adelsgeschlecht, siehe Liste schwäbischer Adelsgeschlechter
 Verena von Stuben (* um 1410; † nach 1472), ab 1440 Äbtissin des Benediktinerinnenklosters Sonnenburg im Pustertal

Siehe auch:
 Stüben
 Stube (Begriffsklärung)
 Stubben